Зея может означать:
 Зея — город в Амурской области.
 Зея — гавань в Пирее, в Греции.
 Зея — река в Амурской области, левый приток Амура.
 Зея — российский космический аппарат.
 Зея — гостиница в городе Свободный Амурской области.
  — традиционный греческий злак.
 Зея, Франциско Антонио (1770—1822) — колумбийский революционер, политический и государственный деятель, вице-президент Республики Колумбия.